De samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1874-1877 biedt een overzicht van de Eerste Kamerleden in de periode tussen de verkiezingen van 1874 en de verkiezingen van 1877. De zittingsperiode ging in op 21 september 1874 en liep af op 16 september 1877.

Er waren toen 39 Eerste Kamerleden, verkozen door de Provinciale Staten van de 11 provincies die Nederland toen telde. Eerste Kamerleden werden verkozen voor een termijn van negen jaar, om de drie jaar werd een derde van de Eerste Kamer hernieuwd.

Samenstelling na de Eerste Kamerverkiezingen van 1874

Liberalen (18 zetels)
Willem Christiaan Borsius
Ernst Christiaan Büchner
Eugène Jean Alexander van Bylandt
Hendrikus Albertus Diederik Coenen
Coos Cremers
Gerard Dumbar
Frans Julius Johan van Eysinga
Cornelis Jans Geertsema
Johan Wilhelm Hein
Carel Johan Righard Nobel
Lodewijk Pincoffs
Adrianus Prins
Gijsbertus Schot
Charles Theodorus Stork
Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen
Jacob Thooft
Theodorus Petrus Viruly
Joost van Vollenhoven

Gematigde liberalen (12 zetels)
Dirk van Akerlaken
Louis Beerenbroek
Albertus Jacobus Duymaer van Twist
Jan Fransen van de Putte
Joan Huydecoper van Maarsseveen
Gerrit Adrianus de Raadt
Herman Jan Rahusen
Cornelis Herman van Rhemen van Rhemenshuizen
Carolus Jacobus Antonius van Rijckevorsel
Hendrik Jan Smit
Hermanus Eliza Verschoor
Jan Arend Godert de Vos van Steenwijk

Katholieken (5 zetels)
Johannes Hengst
Franciscus Bernardus Hubertus Michiels van Kessenich
Louis van Sasse van Ysselt
Louis Libert Guillaume Marc Villers de Pité
Antonius Franciscus Vos de Wael

Conservatieven (4 zetels)
Hans Willem van Aylva van Pallandt
Cornelis Hartsen
Evert du Marchie van Voorthuysen
Wyncko Johannes Tonckens

Bijzonderheden
 Bij de Eerste Kamerverkiezingen van 1871 waren dertien leden periodiek aftredend. Twaalf leden werden herkozen.
 Door Provinciale Staten van Utrecht werd Evert du Marchie van Voorthuysen (conservatieven) gekozen in de vacature ontstaan door het periodiek aftreden van Willem van Goltstein van Oldenaller, die zich vanwege zijn toetreding tot het kabinet-Heemskerk-Van Lynden van Sandenburg niet herkiesbaar had gesteld.

Tussentijdse mutaties

1874
 20 september: Eugène Jean Alexander van Bylandt (liberalen) vertrok uit de Eerste Kamer. Provinciale Staten van Zuid-Holland kozen Adolph Blussé als zijn opvolger; hij werd op 24 oktober geïnstalleerd.

1875
 18 januari: Wyncko Johannes Tonckens (conservatieven) overleed. Provinciale Staten van Drenthe kozen Hendrik Jan Carsten (gematigde liberalen) als zijn opvolger; hij werd op 30 maart geïnstalleerd.
 24 mei: Herman Jan Rahusen (gematigde liberalen) overleed. Provinciale Staten van Noord-Holland kozen Cornelis Jacob Arnold den Tex (liberalen) als zijn opvolger; hij werd op 21 september geïnstalleerd.
 9 november: Jan Fransen van de Putte (gematigde liberalen) overleed. Provinciale Staten van Zeeland kozen Carolus Joannes Pické (liberalen) als zijn opvolger; hij werd op 27 december geïnstalleerd.

1876
 23 mei: Hendrikus Albertus Diederik Coenen (liberalen) moest uit de Eerste Kamer vertrekken omdat hij niet meer voldeed aan de grondwettelijke vereisten om in de Eerste Kamer te mogen zetelen. Provinciale Staten van Gelderland kozen Willem Anne Assueer Jacob Schimmelpenninck van der Oye (conservatieven) als zijn opvolger; hij werd op 19 september geïnstalleerd.

1877
 2 augustus: Hermanus Eliza Verschoor (gematigde liberalen) overleed. Gezien de korte resterende duur van de zittingsperiode werd niet meer in vervanging van zijn vacature voorzien.

1874-1877
Nederlandse politiek in 1874
Nederlandse politiek in 1877